

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Andrews – città della Contea di Cherokee, Carolina del Nord
 Andrews – città della Contea di Georgetown, Carolina del Sud
 Andrews – census-designated place della Contea di Levy, Florida
 Andrews – città della Contea di Huntington, Indiana
 Andrews – città della Contea di Andrews, Texas
 Andrews Air Force Base – base aerea militare, census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland

Persone